Sunbury es un topónimo inglés que puede referirse a varios lugares:

Estados Unidos
 Sunbury (Pensilvania), una ciudad en el estado estadounidense de Pensilvania.
 Sunbury (Carolina del Norte), un lugar designado por el censo en estado estadounidense de Carolina del Norte.
 West Sunbury, un borough del condado de Butler en el estado estadounidense de Pensilvania.
 Sunbury (Ohio), una villa en el estado estadounidense de Ohio.
 Municipio de Sunbury (condado de Livingston, Illinois), un municipio en el estado estadounidense de Illinois.
 Municipio de Sunbury Village (condado de Delaware, Ohio), un municipio en el estado estadounidense de Ohio.

Reino Unido
 Sunbury-on-Thames, un pueblo del Área Metropolitana de Gran Londres en Inglaterra.